Ditton bezeichnet:

 Ditton (Kent), Ort in der Grafschaft Kent
Ditton (Cheshire), Ort in Cheshire

Ditton ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ditton (1912–1977), deutscher Landrat
 Hartmut Ditton (* 1956), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Humphry Ditton (1675–1715), englischer Mathematiker

Siehe auch:
 Thames Ditton, Ortschaft im Norden der Grafschaft Surrey, England